Michaił Murawjow Wileński (1796-1866) – rosyjski działacz państwowy, generał-gubernator wileński w czasie powstania styczniowego
 Michaił Murawjow (1845-1900) – dyplomata, minister spraw zagranicznych Rosji od 1896 r. 
 Michaił Murawjow (1880-1918) – dowódca oddziałów bolszewickich w Piotrogrodzie w listopadzie 1917, później wojsk skierowanych przeciw Ukraińskiej Republice Ludowej, VI-VII 1918 głównodowodzący frontu wschodniego Armii Czerwonej.